Юрий Васильевич Балановский (1914—1984) — украинский художник-живописец.

Биография 
Родился 7 июня 1914 года в селе Цареводаровка Таврической губернии.

1930—1938 годы — учёба в Харьковском художественном училище у М. А. Шаронова
1938—1942 годы — учёба в Харьковском художественном институте у С. М. Прохорова, Н. С. Самокиша.

С 1935 года работал преподавателем студии изобразительного искусства в Харьковском Дворце пионеров.
С 1939 года — участник художественных выставок.

Во время войны работал в газете 1-го Украинского фронта.
С 1944 года — член Союза художников СССР. После войны жил и работал в Киеве.
Юрий Васильевич Балановский является одним из авторов росписи вводного зала павильона Украинской ССР «Дружба народов СССР» на ВСХВ (1954 год).

Произведения 
Основные работы:
 «У больного комиссара», 1938.
 «Харьков. 1943».
 «Переправа через Днепр», 1946.
 «Клятва партизан», 1947.
 «Панас Мирный в кругу друзей», 1955.
 «Ильичу», 1963.
 «Новые хозяева Зимнего», 1967.
А также графические портреты и иллюстрации к книгам. Некоторые из них:
 Портрет партизана Петухова.
 Бой окончен.
 Портрет партизанки Галины.
 Строитель днепровской флотилии.
 Строители днепровской флотилии.
 Портрет партизана С.В.Ларина.
 Портрет М.Пековой.
 Портрет Н.Кузьменко.
 На углу улицы.
 Лучшие люди кузнечного цеха.
 Портрет партизана Короля Б.А.

Музеи 
Картины художника находятся в следующих музеях:

 Киевский исторический музей
 Музей Т. Г. Шевченко, г. Киев
 Харьковский художественный музей
 Литературно-мемориальный музей М. М. Коцюбинского, г. Чернигов
 Музей П. Мирного, Полтава
 Луганский художественный музей

Примечания

Литература 
 Художники народов СССР, том первый. Биобиблиографический словарь в шести томах, Издательство «Искусство», Москва, 1970

Художники-соцреалисты СССР
Художники СССР
Члены Союза художников СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Графики СССР